Александр Стадник:
 Стадник, Александр Борисович (род. 1953) — российский архитектор, художник.
 Стадник, Александр Васильевич (род. 1977) — украинский юрист, государственный служащий. Председатель Николаевской облгосадминистрации.
 Стадник, Александр Михайлович (1916—1999) — советский художник, лауреат Сталинской премии.